При́вес — еврейская матронимическая фамилия.

 Привес, Михаил Григорьевич (1904—2000) — советский анатом, доктор медицинских наук, автор многократно переиздававшегося учебника по анатомии.
 Привес, Моисей Шиевич (Моше Привес; 1914—1998) — польский, позже израильский хирург, организатор медицинского образования, президент Университета имени Бен-Гуриона, декан его медицинского факультета, мемуарист, лауреат государственной премии Израиля.

 Привес-Бардина, Раиса Александровна (1917—2013) — советский анатом, доктор медицинских наук, жена М. Г. Привеса.

Другие значения
 Приве́с (в животноводстве) — величина, на которую увеличивается вес молодняка или откармливаемых животных